Schiffneria är ett släkte av bladmossor. Schiffneria ingår i familjen Cephaloziaceae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Bladmossor
Schiffneria